Luis Muñoz puede referirse a:

 Luis Muñoz (1966-), poeta y filólogo español;
 Luis Muñoz Lafuente (1756-1838), pintor y escultor español;
 Luis Muñoz de Guzmán (1735-1808), gobernador chileno;
 Luis A. Muñoz Díaz (1950-), militar y comandante peruano;
 Luis Muñoz Rivera (1859-1916), poeta, periodista y político puertorriqueño;
 Luis Muñoz Marín (1898-1980), político y periodista puertorriqueño, hijo de Luis Muñoz Rivera;
Luis Muñoz Cabrero (1928-1989), piloto de bobsleigh español;
 Luis Muñoz Caña (1899-1919), novillero español que falleció como consecuencia de una cornada en la plaza de toros de Almería.